«Hot n Cold» — другий сингл другого студійного альбому американської поп-співачки Кеті Перрі — «One of the Boys». В США сингл вийшов 9 вересня 2008. Пісня написана Кеті Перрі, Dr. Luke та Максом Мартіном; спродюсована Dr. Luke та Benny Blanco. Музичне відео зрежисоване Alan Ferguson; прем'єра музичного відео відбулась у жовтні 2008.

Музичне відео 
1 жовтня 2008 відбулася прем'єра відеокліпу на YouTube. Відеокліп зрежисовано Аланом Фергусоном (Alan Ferguson).

Список композицій 
 Німецький CD-сингл
 "Hot n Cold" (Uncensored Version) – 3:40
 "Hot n Cold" (Innerpartysystem Remix) – 4:37
 "Hot n Cold" (Manhattan Clique Radio Edit) – 3:54

 CD-сингл для Великої Британії
 "Hot n Cold" (Uncensored Version) – 3:40
 "Hot n Cold" (Innerpartysystem Remix) – 4:37

 Європейський сингл
 "Hot n Cold" (Clean Version) – 3:40
 "Hot n Cold" (Rock Mix) – 3:41

 Максі-сингл
 "Hot n Cold" (Clean Version) – 3:40
 "Hot n Cold" (Instrumental) – 3:40
 "Hot n Cold" (Acapella) – 3:41
 "Hot n Cold" (Rock Mix) – 3:41
 "Hot n Cold" (Innerpartysystem Remix) – 4:37
 "Hot n Cold" (Bimbo Jones Radio Edit) – 3:50
 "Hot n Cold" (Manhattan Clique Radio Edit) – 3:54
 "Hot n Cold" (Jason Nevins Radio Edit) – 3:57

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2008
Пісні 2008
Пісні Кеті Перрі
Пісні, написані Кеті Перрі
Пісні, написані Dr. Luke
Пісні, написані Максом Мартіном
Сингли Capitol Records
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Англомовні пісні
Денс-поп-пісні